Tokio – stolica Japonii

Przedsiębiorstwa 
 Tokyo Marui – japońskie przedsiębiorstwo produkujące repliki broni
 Tōkyō Tsūshin Kōgyō K.K. – pierwsza nazwa korporacji Sony

Kluby sportowe 
 Tokyo Verdy – japoński klub piłkarski
 F.C. Tokyo – japoński klub piłkarski

Lokalizacje 
 Little Tokyo – dzielnica w śródmieściu (downtown) Los Angeles w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych
 (498) Tokio – planetoida z pasa głównego asteroid

Budowle i obiekty 
 Dworzec Tōkyō – jeden z ważniejszych dworców kolejowych na terenie aglomeracji tokijskiej
 Tōkyō Tawā – jeden z symboli Tokio
 Tokyo Mid-Town Tower – wieżowiec w Tokio
 Tokyo Opera City Tower – wieżowiec w Tokio
 Tokyo Wan Aqua-Line – płatna droga ekspresowa o długości 15,1 km, przecinająca w poprzek Zatokę Tokijską
 Tokyo Dome – tokijski stadion

Manga 
 Tokyo Babylon – manga stworzona przez grupę CLAMP
 Tokyo Mew Mew – manga
 Tokyo Ghoul – manga

Muzyka

Zespoły 
 Tokyo Ska Paradise Orchestra – japoński zespół ska
 Tokyo Yankees – japoński zespół speedmetalowy

Piosenki i albumy muzyczne 
 Tokyo – singel szwedzkiego wokalisty Danny'ego
 Live in Tokyo – ujednoznacznienie
 The Tokyo Showdown – album koncertowy szwedzkiej grupy wykonującej melodic death metal, In Flames
 Tokyo I'm on My Way! – singel J-popowej grupy muzycznej Puffy AmiYumi
 Tokyo Road: Best of Bon Jovi – kompilacja zespołu Bon Jovi
 Tokyo Tales – płyta heavymetalowego zespołu Blind Guardian
 Tokyo Tapes – pierwszy album koncertowy Scorpions
 Welcome to Tokyo – pierwszy studyjny album japońskiego zespołu muzycznego Shanadoo

Wystawy 
 Tokyo Game Show – tokijska ekspozycja gier komputerowych
 Tokyo Motor Show – wystawa samochodów

Pozostałe 
 Tokyo Disney Resort – park tematyczny
 Tokyo-Ga – film dokumentalny Wima Wendersa
 Tōkyō Metro – jedna z dwóch sieci metra tokijskiego
 Tokyo Sexwale – południowoafrykański biznesmen i polityk, działacz przeciw apartheidowi i więzień polityczny
 TV Tokyo – japońska stacja telewizyjna, działająca od 1964 roku

Zobacz też 
 Metro w Tokio
 Tokijska Giełda Papierów Wartościowych
 Tokijska Róża